W Rumunii
 Tupilați – gmina w okręgu Neamț
 Tupilați – wieś w okręgu Neamț, w gminie Tupilați
 Tupilați – wieś w okręgu Vaslui, w gminie Găgești